Netvleugeligen, een insect.
Gaasvliegje (Harry Potter), een ingrediënt uit de boekenserie Harry Potter.